Albumy muzyczne
 Fever – album australijskiej piosenkarki Kylie Minogue z 2001 roku
 Fever – album walijskiego zespołu heavy metalowego Bullet for My Valentine z 2010 roku
 Fever*Fever – album japońskiego zespołu j-popowego Puffy AmiYumi z 1999 roku
Fever – mixtape amerykańskiej raperki Megan Thee Stallion z roku 2019

 Single muzyczne
 „Fever” – utwór amerykańskiego wokalisty Little Williego Johna z 1956 roku
 „Fever” – utwór amerykańskiego zespołu Aerosmith z 1993 roku
 „Fever” – utwór niemieckiego zespołu Cascada z 2009 roku
 „Fever” – utwór amerykańskiego wokalisty Adama Lamberta z 2010 roku
 „Fever” – utwór amerykańskiego zespołu The Black Keys z 2014 roku
 „Fever” – utwór brytyjskiej wokalistki Duy Lipy i belgijskiej wokalistki Angèle z 2020 roku
 „Fever” – utwór norweskiego DJ-a i producenta muzycznego Kygo z 2022 roku

Zobacz też: